Curlandia

Personas
 Bob Kurland
 Peter F. Kurland
 Jeffrey Kurland
 Abraham Kurland